La provincia de Çorum (en turco Çorum İli, pronunciado «chórum íli») es una de las 81 provincias de Turquía.

 Superficie: 12.883 km²
 Población (2000): 597.655 
 Densidad de población: 46,53 hab./km²
 Capital: Çorum 
 Población (2000): 161.321

 Distritos-14 (ilçeler)
 Çorum (distrito central)
 Alaca
 Bayat
 Boğazkale
 Dodurga
 İskilip
 Kargı
 Laçin
 Mecitözü
 Oğuzlar
 Ortaköy
 Osmancık
 Sungurlu
 Uğurludağ

Población 

 Los datos del censo de 1831 se refieren sólo a la capital de la provincia, pueblos y aldeas no están incluidos.
 Las casillas conteniendo el signo «-» representan tiempos anteriores a la creación del distrito.

Véase también 
 Anexo:Distritos de Turquía

Enlaces externos 

 https://web.archive.org/web/20131203011300/http://www.corum.gov.tr/ El sitio web del Gobernador de Çorum